Brezovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Brezovo, kommun, Plovdiv, 
 Brezovo (ort i Bulgarien), Plovdiv, Obsjtina Brezovo,

Nordmakedonien 

 Brezovo, Nordmakedonien, Opsjtina Demir Hisar,